Bodenseeufer bezeichnet
 das Ufer des Bodensees, siehe Bodensee#Ökologie

Bodenseeufer ist der Name mehrerer Schutzgebiete:

FFH-Gebiete:
Bodenseeufer (FFH-Gebiet) (DE-8423-301) im Landkreis Lindau, Bayern
Bodenseeufer westlich Friedrichshafen (DE-8322-341) im Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Naturschutzgebiete:
 Bodenseeufer auf Gemarkung Markelfingen in Radolfzell am Bodensee, Baden-Württemberg
 Bodenseeufer (Gmk. Allensbach, Hegne, Reichenau) im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Bodenseeufer (Bodman-Ludwigshafen) in Bodman-Ludwigshafen, Baden-Württemberg
 Bodenseeufer (Gmk. Gaienhofen, Horn, Gundholzen) in Gaienhofen, Baden-Württemberg
 Bodenseeufer (Gmk. Iznang, Moos, Böhringen) in Moos, Baden-Württemberg
 Bodenseeufer (Gmk. Litzelstetten, Dingelsdorf, Dettingen) in Konstanz, Baden-Württemberg
 Bodenseeufer (Gmk. Öhningen) in Öhningen, Baden-Württemberg
 Bodenseeufer (Gmk. Wangen, Hemmenhofen) im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Bodenseeufer-Untere Güll in Konstanz, Baden-Württemberg

Landschaftsschutzgebiete:
 Bodenseeufer (Landschaftsschutzgebiet) (LSG 4.35.031, 19 bzw. 14 Teilgebiete) im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Bodenseeufer (Landschaftsschutzgebiet, Altkreis Konstanz) (LSG 3.35.003) im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg (in den Gemeinden Allensbach, Gaienhofen, Reichenau, Konstanz und Öhningen)
 Bodenseeufer (Landschaftsschutzgebiet, Altkreis Stockach) (LSG 3.35.011) im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg (in den Gemeinden Stockach und Bodman-Ludwigshafen)
 Bayerisches Bodenseeufer im Landkreis Lindau, Bayern
 Württembergisches Bodenseeufer im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Württembergisches Bodenseeufer – Neufassung Teilbereich Friedrichhafen-West in Friedrichshafen, Baden-Württemberg